Рублёва — женская форма фамилии .
 Рублёва, Екатерина Борисовна (род. 1985) — российская фигуристка.
 Рублёва, Ольга Викторовна (род. 1974) — российская легкоатлетка, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке.